Il doppio  del BRD Brașov Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Marius Copil e Victor Crivoi erano i detentori del titolo ma Copil quest'anno non ha partecipato.

Crivoi ha fatto coppia con Patrick Ciorcilă, ma ha perso nel 1º turno contro Jamie Delgado e Jordan Kerr.

Oleksandr Nedovjesov e Jaroslav Pospíšil hanno battuto in finale Teodor-Dacian Crăciun e Petru-Alexandru Luncanu 6-3, 6-1

Teste di serie

  Jamie Delgado /  Jordan Kerr (quarti di finale)
  Oleksandr Nedovjesov /  Jaroslav Pospíšil (Campioni)

  Ruben Gonzales /  Darren Walsh (semifinali) 
  Theodoros Angelinos /  Hans Podlipnik-Castillo (primo turno)

Tabellone

Note 
 

BRD Brașov Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013